Harald Bengtsson är ett namn som burits av flera personer, däribland
 Harald Bengtsson (1893–1966), legendarisk brottsling, senare skräddare, känd som Bildsköne Bengtsson
 Harald Bengtsson (1604–1678), svensk ämbetsman i Livland, adlad 1645 med namnet Igelström